Die ADAC GT4 Germany 2021 ist die dritte Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender beinhaltete 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden ausgetragen. Die Saison begann am 15. Mai in Oschersleben und endete am 7. November auf dem Nürburgring.

Die Fahrerwertung gewannen Michael Schrey und der Italiener Gabriele Piana in einem BMW M4 GT4 mit 189 Punkten. Die Teamwertung gewann Team Zakspeed mit 213 Punkten.

Die beiden Luxemburger Tom Kieffer und Christian Kosch gewannen mit 470 Punkten die Trophywertung und Theo Nouet gewann mit 211,5 Punkten die Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse 
Die ursprünglich am 7. und 8. August auf dem Nürburgring geplanten Läufe wurden wegen der Flutkatastrophe in der Eifel abgesagt. Als neuer Termin sind auf dem Nürburgring die Rennen für den 6. und 7. November geplant.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 

Anmerkungen

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der ADAC GT4 Germany

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2021